Рачинцы () — этнографическая группа грузин, говорящая на рачинском диалекте грузинского языка, численностью около 52 000 человек, относятся к Грузинской Православной Церкви.  Проживают в исторической области Рача (современные Амбролаурский и Онский районы на спорной границе частично-признанного государства Республики Южная Осетия), расположенной в верховьях Риони.

Культурные особенности  
 Существует уникальный народный танец «Рачули»,
 Пение рачинцев отличается своеобразной скороговоркой.
 Производство вина Хванчкара

См. также 
 Самые быстрые в мире

Источники 
 БСЭ

Этнографические группы грузин
Рача